Григо́ров — русская фамилия, и топоним.

Известные носители 
 
 Григоров, Борис Васильевич (1895—1980) — штабс-капитан, участник Первой мировой войны.
 Григоров, Божидар (род. 1945) — болгарский футболист.
 Григоров, Василий Васильевич (1860—1911) — генерал-лейтенант, губернатор Самаркандской области.
 Григоров, Владимир Васильевич (1936—2019) — украинский художник, фотограф, педагог, представитель «харьковской оттепели» 1960-х.
 Григоров, Вячеслав Сергеевич (род. 1982) — белорусский футболист, игравший на позиции полузащитника.
 Григоров, Григор Гошев (род. 1987) — болгарский шахматист, гроссмейстер (2011).
 Григоров, Григорий Исаевич (1900—1994) — партийный деятель, политический заключенный в СССР, мемуарист.
 Григоров, Эдуард Иванович — инженер-конструктор, лауреат Госпремии СССР
 
 Григоров, Кирилл (род. 1992) — латвийский футболист.
 Григоров, Леонид Михайлович (1879—1940) — русский и советский писатель.
 
 Григоров, Наум Леонидович (1915—2005) — советский и российский астрофизик.
 Григоров, Николай Митрофанович (1873—1944) — русский контр-адмирал.
 
 Григоров, Стамен (1878—1945) — болгарский микробиолог.
 Григоров (Монастырский), Григорий Исаевич (1900—1994) — партийный функционер, оппозиционер.

Топоним 
 Григоров — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Григоров — село в Монастырисском районе Тернопольской области Украины.

См. также 
 Григорова
 Григорово